Dom publiczny - budynek służący jako miejsce świadczenia płatnych usług seksualnych
 Dom publiczny - obraz olejny Vincenta van Gogha w październiku 1888